Brzozowski ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Brzozowski (1901–1957), polnischer Ruderer
 Artur Brzozowski (* 1985), polnischer Geher

 Krystian Brzozowski (* 1982), polnischer Ringer
 Rafał Brzozowski (* 1981), polnischer Sänger, Fernsehmoderator und ehemaliger Wrestler

 Tadeusz Brzozowski (1749–1820), Ordensgeneral der Societas Jesu
 Tadeusz Brzozowski (Maler) (1918–1987), polnischer Maler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Brozowski
 Brosowski